

События 
 Консулы: Гней Корнелий Лентул (патриций) и Луций Муммий Ахаик (плебей); пропретор: Гай Ветилий (в Дальней Испании); курульный эдил: Марк Юний; квестор: Гай Публилий; монетный триумвир: Гай Антистий.
 Римскими войсками разрушен Карфаген. Конец Карфагенского государства.
 Весна — Штурм и взятие Карфагена римлянами Сципиона. Первым римлянином, забравшимся на стену, был Тиберий Гракх. 6 дней шли жестокие бои в городе. Остатки жителей укрылись в цитадели. Все вокруг было сожжено. Из цитадели вышли 55 тыс. человек (1/10 населения). Начальник обороны Гасдрубал с семьёй и тысяча римских перебежчиков укрылись в храме и подожгли его. Гасдрубал вымолил себе пощаду. 17 суток горели остатки города. По его территории проведена борозда плугом. Образована римская провинция Африка со столицей в Утике. Отдалённые общины получили различные права.
 Сенат отправил вторую комиссию в Грецию, предъявившую те же требования. Ахейский союз объявил войну Спарте. Приостановлены все иски по долговым обязательствам. Небольшой отряд римлян двинулся в Грецию. Ахейское войско поспешно отступило. Битва при Левкопетре — римляне под началом Луция Муммия Ахаика победили войско ахейцев под командованием Диэя на коринфском перешейке. Коринф взят, разрушен и сожжён. Жители перебиты или проданы в рабство. Разрушение других ахейских городов. В Италию увезено много предметов искусства. Все греческие союзы распущены. Наблюдение за управлением отдельных общин поручено наместнику Македонии. Греция становится римской провинцией Ахайя.
 Филометор отнял свою дочь у Александра, вступил в союз с Деметрием. Деметрий женился на Клеопатре. Антиохийцы, ненавидевшие Аммония, восстали против Александра и изгнали его из города. Птолемей прибыл в Антиохию, где войска и горожане провозгласили его царём Сирии. Но Птолемей убедил горожан принять себе в цари Деметрия.
 146—141 — Царь Селевкидов Деметрий II Никатор. Сын Деметрия I.

Скончались 
 Андриск — последний царь Македонии;
 Гай Ветилий, претор предыдущего года, проконсул Дальней Испании. Погиб в боях с местным вождём Вириатом.

См. также

Примечания